Ngọc Châu (Bắc Giang), xã in district Tân Yên, provincie Bắc Giang, Vietnam.
 Ngọc Châu (Hải Dương), phường van de stad Hải Dương, provincie Hải Dương, Vietnam.